Ekstraklasa 2021/2022 – 96. edycja oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn, po raz 88. przeprowadzona w formule ligowej, jako najwyższy szczebel w hierarchii. Organizatorem rozgrywek jest Ekstraklasa SA, a biorą w nich udział drużyny 18 profesjonalnych klubów piłkarskich.
Sponsorem tytularnym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, w związku z czym obowiązuje nazwa marketingowa PKO Ekstraklasa.

Zmagania rozpoczęły się 23 lipca 2021 r., a zakończą się 22 maja 2022 r. Pierwszą bramkę sezonu strzelił w 42. minucie meczu  ―  zawodnik gospodarzy Ernest Terpiłowski (spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1). Beniaminkami są:  (powrót do Ekstraklasy po 36 latach),  (powrót do Ekstraklasy po 3 latach) oraz po barażach  (powrót do Ekstraklasy po 4 latach).

Tytułu mistrzowskiego broniła . Po 33. kolejce mistrzostwo zapewnił sobie , dla którego był to 8. tytuł w historii, pierwszy od sezonu 2014/2015. Z ligi spadli beniaminkowie  oraz , a także , dla której była to pierwsza relegacja od 1996.

Format 
Od sezonu 2021/2022 w lidze występuje 18 zespołów w systemie „każdy z każdym” (2 mecze z daną drużyną: u siebie i na wyjeździe). Rozegranych zostanie 306 meczów. Do I ligi spadną 3 najsłabsze zespoły. Ponadto, przy ustalaniu kolejności w tabeli nie będą brane pod uwagę bramki zdobyte na wyjeździe.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , ,

Miejsca po danych kolejkach 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy oraz rozegranych „awansem”. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy, natomiast kursywą tę, która rozegranych meczów ma więcej.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 

Uwaga: Linia pionowa oznacza zimową przerwę w rozgrywkach.
Zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Najlepsi asystenci 

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Klasyfikacja kanadyjska 

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Hat-tricki 

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Czyste konta 

W nawiasach podano liczbę rozegranych meczów. Ostatnia aktualizacja: 09.06.2022

Nagroda miesiąca

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Gala Ekstraklasy 
23 maja 2022 roku odbyła się Gala Ekstraklasy, w którym poznaliśmy najlepszych piłkarzy i trenera sezonu 2021/22.

 Młodzieżowiec sezonu: Jakub Kamiński (Lech Poznań)
 Bramkarz sezonu: Vladan Kovačević (Raków Częstochowa)
 Turbokozak sezonu: Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk)
 Obrońca sezonu: Bartosz Salamon (Lech Poznań)
 Pomocnik sezonu: Ivan López (Raków Częstochowa)
 Numer sezonu: Flávio Paixão (Lechia Gdańsk)
 Napastnik sezonu: Mikael Ishak (Lech Poznań)
 Gol sezonu: Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław)
 Trener sezonu: Maciej Skorża (Lech Poznań)
 Piłkarz sezonu: Ivan López (Raków Częstochowa)

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2021/2022)
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Piłka nożna w Polsce